Злата може бити:

 Злата (име), женско име

или:
 Злата (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Србија
 Злата (Праг-исток), насеље у округу Праг-исток, Чешка
 Злата (Телеорман), насеље у округу Телеорман, Румунија